Lucaci:
 Râul Lucaci
 Călin Lucaci
 Constantin Lucaci
 Diana Lucaci
 Petru Lucaci
 Sorin Lucaci
 Comuna Lukač, Virovitica-Podravina